Wangnicken ist der Name ehemals ostpreußischer Orte in der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Wangnicken, Kreis Fischhausen/Samland: Jantarowka, Siedlung im Rajon Selenogradsk
 Wangnicken, Kreis Heiligenbeil: nicht mehr existenter Ort im Rajon Bagrationowsk
 Wangnicken, Gemeinde Palmburg, Kreis Königsberg/Samland: Saosjorje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk
 Wangnicken, Gemeinde Waldburg, Kreis Königsberg/Samland: nicht mehr existenter Ort im Rajon Gurjewsk
 Wangnicken, Kreis Preußisch Eylau: Lesnoi (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk

Siehe auch:
 Wangnick